

2009-2010 
La formazione 2009-10 era stata costruita per raggiungere importanti traguardi, l'approdo in giallorosso di giocatori del calibro di Tencati e Gonzales lo dimostra.
La società ha dovuto sopperire in sede di mercato alle cessioni forzate del capitano Raphael (Trento) e Diaz (Modena), non ha inteso invece rinnovare il contratto a Cozzi (Taranto) e Shumov (Loreto), ai restanti del sestetto base (Simeonov O, Contreras S, Barone C, e Cicola L) si sono aggiunti i sopracitati Gonzales (S - Cuneo), Tencati (C - Modena) e Andrae (S - Panathinaikos).
Dopo un avvio spumeggiante con la squadra che levitava nelle zone alte della classifica, la rosa, affidata sempre a mister Uriarte, in seguito alla perdità di Contreras per presunti illeciti nelle pratiche d'immigrazione, comincia a perder colpi e a scendere in classifica sino alla 10ª posizione finale.
 

2009-2010
Callipo